Megyeháza, a debreceni megyeháza
 Megyeháza, az egri megyeháza
 Megyeháza, a kaposvári megyeháza
 Megyeháza, a kolozsvári megyeháza 
 Megyeháza, a miskolci megyeháza
 Megyeháza, a szekszárdi megyeháza
 Megyeháza, a szolnoki megyeháza
 Megyeháza, a veszprémi megyeháza
 Egykori Igazságügyi palota, a brassói megyeháza

Hasonló nevűek
 Pesti megyeháza 
 Vármegyeháza, a balassagyarmati vármegyeháza